Municipio de Murdock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Murdock (condado de Douglas, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Murdock (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.